Por Bay City pode estar à procura de:
 Bay City (Michigan)
 Bay City (Oregon)
 Bay City (Texas)
 Bay City (Wisconsin)

Música
 Bay City Rollers

Desambiguações de topônimos